Girls & Boys – singel zespołu Blur
 Girls & Boys – singel zespołu Good Charlotte